Ano nebo ANO má více významů:

 ano – český souhlas (částice)
 Ano (město) – město v Etiopii
 ANO – ICAO kód letiště Airnorth v Austrálii

zkratka
 ANO 2011 – česká politická strana 
 Aliancia nového občana – slovenská zaniklá politická strana 
 Armáda národního odporu – povstalecké hnutí v Ugandě
 Akce národní obrody – radikálně fašistická a xenofobní politická skupina v období tzv. druhé republiky

součást názvu
 ANO spořitelní družstvo – česká spořitelní a úvěrní družstva, přejmenovaná v roce 2017 na NEY spořitelní družstvo
 Ano, šéfe! – televizní gastronomická show vysílaná v Prima TV v letech 2009–2018
 Ano, šéfová! – televizní gastronomická show vysílaná v Prima TV v letech 2018–2019
 ANO, vytrollíme europarlament – české recesistické politické hnutí
 anokracie je označení pro formálně demokratické zřízení na pomezí totality a demokracie
v cizích jazycích
 ano je ve španělském slangu nevhodným výrazem pro řitní otvor (anus)

Podobné výrazy 

 anno – latinsky roku (v češtině v některých složeninách, např. Anno Domini)
 ANNO (anketa) – anketa TV Nova
 Anno (herní série) – série strategických počítačových her

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Zkratky